David McKenzie (golfer), Australisch golfer
 David McKenzie (marathonloper) (1943), Nieuw-Zeelands marathonloper
 David McKenzie (politicus) (1933), Australisch politicus
 David McKenzie (schermer) (1936), Australisch schermer
 David McKenzie (sprinter) (1970), Brits sprinter
 David McKenzie (wielrenner) (1974), Australisch wielrenner